Сен-Марс-дю-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Сен-Марс-дю-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Маєнн